I-wu může být:
 I-wu (Če-ťiang) () – městský okres v městské prefektuře Ťin-chua v provincii Če-ťiang v Čínské lidové republice
 I-wu (Sin-ťiang) (; ujgursky ئارا تۈرۈك ناھىيىسى) – okres v prefektuře Hami v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang v Čínské lidové republice